Allegri ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio da Correggio (1489–1534, eigentlich Antonio Allegri), italienischer Maler
 Gregorio Allegri (1582–1652), italienischer Komponist
 Domenico Allegri (1585–1629), Bruder von Gregorio und ebenfalls Komponist
 Lorenzo Allegri (1567–1648), italienischer Komponist
 Massimiliano Allegri (* 1967), italienischer Fußballspieler und -trainer